Forza – seria gier komputerowych, zapoczątkowana przez Forza Motorsport
 Robert Forza – australijski aktor

Zobacz też 
 Forza d’Agrò – miejscowość we Włoszech
 Forza Horizon
 Forza Italia
 Forza Italia (2013)
 Forza Europa
 Forza del Sud
 Force